Um extenso período da História da China, durante o qual o país se pode qualificar de império
 Império da China (1915–1916) — restauração efémera do império autoproclamada por Yuan Shikai
 China

Desambiguações de história